Појам Белица (од речи бео, бели) може значити:

У географији: 
Србија:
 Белица (област), област у јужној Шумадији, у Средишњој Србији;
 Белица (река), река у јужној Шумадији, у Средишњој Србији;
 Белица (река у општини Сврљиг);
 Белица (Јагодина), насељено место града Јагодине
 Белица (тврђава), средњовековна тврђава у околини Јагодине
 Белица (Исток), насељено место у општини Исток, на Косову и Метохији;

Северна Македонија:
 Белица (Кичево), насеље у општини Кичево;
 Белица (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод;

Бугарска:
 Белица (Бугарска), град и седиште истоимене општине у Благојевградској области, у југоисточној Бугарској;
 Белица (Габрово), село у Габровској области, у Бугарској;
 Белица (Хасково), село у Хасковској области, у Бугарској;
 Белица (Пловдив), село у Пловдивској области, у Бугарској;
 Белица (Силистра), село у Силистранској области, у Бугарској;
 Белица (Софија), село у Софијској области, у Бугарској.

Словенија:
 Белица (Доброва), насељено место у општини Доброва - Полхов Градец, у средишњој Словенији;
 Белица (Осилница), насељено место у општини Осилница, у јужној Словенији;

Хрватска:
 Белица (Хрватска), насеље и седиште [[Општина Белица (Хрватска)|истоимене општине у Међимурској жупанији, у северној Хрватској.

У биологији: 
 Белица (риба), врста слатководне рибе.

Види још 
 Бјелица